Rejomulyo kan verwijzen naar diverse plaatsen in Indonesië:

 Rejomulyo (Semarang Timur)
 Rejomulyo (Jati Agung)
 Rejomulyo (Karangjati)
 Rejomulyo (Kartoharjo)
 Rejomulyo (Kras)
 Rejomulyo (Metro Selatan)
 Rejomulyo (Panekan)
 Rejomulyo (Tanjung Bintang)